Парош, Ахилл (1868— ?) — французский стрелок, чемпион и призёр летних Олимпийских игр и 5-кратный чемпион мира.
 Парош, Дьёрдь (1910—1975) — венгерский шахматный композитор; гроссмейстер (1975) и арбитр (1956) по шахматной композиции; автор ряда популярных руководств.